Влади́мир Ю́рьевич Анти́пин (род. 18 апреля 1970, Темиртау, Карагандинская область, Казахская ССР, СССР) — Мастер спорта международного класса, советский и казахстанский хоккеист, защитник. Игрок сборной Казахстана по хоккею. Участник Олимпийских игр 1998 в Нагано. Являлся тренером команды МХЛ «Сибирские снайперы».

Достижения 
 Двукратный чемпион России в составе «Металлурга» и «Авангарда» (1999 и 2004 гг. соответственно).
 Серебряный призёр чемпионата России (1998 г.).
 Бронзовый призёр чемпионата России (2000 г.).
 Обладатель Кубка России 1998 г.
 Двукратный чемпион Евролиги (1999, 2000 г.).
 Двукратный обладатель золотого шлема (1998,1999 гг.)
 Самый результативный защитник РХЛ сезона 1998 г.
 Участник Олимпиады-98 в Нагано, чемпионата мира 1998 г. в составе сборной Казахстана..
 Входит в десятку клуба 50 Вячеслава Фетисова, забив более 90 голов.
 Признан лучшим игроком обороны на отборочном турнире к Олимпиаде-2006.
 Чемпион Казахстана 1993-1996 гг.

Интересные факты 
 В финале Евролиги 1999 года Владимир Антипин забил решающую шайбу в овертайме.
 В сезоне 1997—1998 гг., выступая за магнитогорский «Металлург», после середины чемпионата был лидером списка бомбардиров РХЛ того сезона.
 Сын Владимира Антипина, Виктор Антипин (1992 года рождения), также хоккеист. В 2009 году он подписал пятилетний контракт с магнитогорским «Металлургом», в сезоне 2009—2011 участвовал на юниорском чемпионате мира за сборную России.

Статистика

Международные соревнования

Примечания 

Хоккеисты СССР
Хоккеисты Казахстана
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Торпедо» Усть-Каменогорск
Игроки ХК «Мотор» Ческе-Будеёвице
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК «Северсталь»
Игроки ХК «Металлург» Новокузнецк
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Казахмыс»
Игроки ХК «Челмет»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Барыс»
Игроки сборной Казахстана по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккейные тренеры России